Elrington ist der Name folgender Personen:

 John Elrington († 1483), englischer Ritter
 Wilfred Elrington, belizischer Politiker